Il singolare del torneo di tennis Tijuana Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Hill che ha battuto in finale Alejandro Hernández 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Alejandro Hernández (finale)
 Luis Herrera (primo turno)
 Noam Behr (quarti di finale)
 Michael Hill (Campione)

 Mariano Sánchez (quarti di finale)
 Tommi Lenho (secondo turno)
 Miles Maclagan (primo turno)
 Tetsuya Chaen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tijuana Challenger 1998